Jan Dijkstra (verzetsstrijder) - Nederlands verzetsstrijder en slachtoffers van de Aktion Silbertanne (1890-1943)
 Jan Dijkstra (burgemeester) - Nederlands burgemeester (1910-1993)